Surry County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Surry County (North Carolina)
Surry County (Virginia)